Heidi Diggelmann ist der Name folgender Personen:

* Heidi Diggelmann (Schauspielerin) (* 1936), Schweizer Schauspielerin 
 Heidi Diggelmann (Medizinerin) (1936–2022), Schweizer Medizinerin und Virologin